Американка Серена Уильямс защитила свой титул.

Общая информация 
Серена Уильямс стала первой с 2001 года американкой, сумевшей защитить титул на домашнем турнире Большого шлема. Тогда на US Open два года подряд праздновала победу её старшая сестра Винус.

Впервые с 2002 года до решающей стадии открытого чемпионата США два года подряд добираются одни и те же теннисистки.

Впервые с 1996 года победительница американского турнира два года подряд обыгрывает в финале одну и ту же соперницу.

Флавия Пеннетта в четвёртый раз в карьере добралась до четвертьфинала турнира Большого шлема (каждый раз делая это именно в США) и впервые смогла пройти дальше. Аналогичным достижением отметилась на американском турнире и Ли На, но ей для первого попадания в полуфинал потребовались лишь два выхода в четвертьфинальную стадию.

Посев 

  Серена Уильямс (Титул)
  Виктория Азаренко (Финал)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Сара Эррани (Второй раунд)
  Ли На (Полуфинал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Первый раунд)
  Кирстен Флипкенс (Первый раунд)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Слоан Стивенс (Четвёртый раунд)
  Сабина Лисицки ''(Третий раунд)

<ol start=17>
  Доминика Цибулкова ''(Первый раунд)
  Карла Суарес Наварро ''(Четвертьфинал)
  Сорана Кырстя ''(Второй раунд)
  Надежда Петрова ''(Первый раунд)
  Симона Халеп ''(Четвёртый раунд)
  Елена Веснина ''(Второй раунд)
  Джейми Хэмптон ''(Третий раунд)
  Екатерина Макарова ''(Четвертьфинал)
  Кайя Канепи ''(Третий раунд)
  Ализе Корне ''(Третий раунд)
  Светлана Кузнецова ''(Третий раунд)
  Мона Бартель ''(Второй раунд)
  Магдалена Рыбарикова ''(Первый раунд)
  Лора Робсон ''(Третий раунд)
  Клара Закопалова ''(Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Второй раунд)
  Сачия Викери (Второй раунд)
  Николь Гиббс (Первый раунд)
  Ваня Кинг (Первый раунд)
  Алисон Риск (Четвёртый раунд)
  Шелби Роджерс ''(Первый раунд)

<ol start=7>
  Мария Санчес ''(Первый раунд)
  Виржини Раззано (Первый раунд)
<li>  Александра Возняк (PR, второй раунд)
<li>  Александра Дулгеру (PR, второй раунд)
<li>  Алиса Клейбанова (PR, второй раунд)
<li>  Петра Цетковская (PR, первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Коко Вандевеге (Второй раунд)
  Юлия Глушко (Третий раунд)
  Кейси Деллакква (Первый раунд)
  Камила Джорджи (Четвёртый раунд)
  Дуань Инъин (Первый раунд)
  Вера Душевина (Первый раунд)
  Виктория Дюваль (Второй раунд)
  Мария Жуан Кёлер (Первый раунд)
  Александра Крунич (Первый раунд)

<ol start=10>
<li>  Мишель Ларшер де Бриту (Второй раунд)
<li>  Мирьяна Лучич-Барони (Первый раунд)
<li>  Грейс Мин (Первый раунд)
<li>  Куруми Нара (Третий раунд)
<li>  Шанель Симмондс (Первый раунд)
<li>  Айла Томлянович (Второй раунд)
<li>  Шэрон Фичмен (Первый раунд)
<li>  Патриция Майр-Ахлайтнер (LL, второй раунд)
<li>  Оливия Роговска (LL, первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Марион Бартоли (Завершение игровой карьеры)  Аюми Морита (Травма спины)  Гарбинье Мугуруса-Бланко (Травма лодыжки)<ol start=4>
<li> Ромина Опранди (Травма плеча)<li> Юлия Путинцева (Травма спины)
<li> Мария Шарапова ''(Травма правого плеча)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые